Desa Payungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Payungsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,09, long 107,37), Jawa Barat, 
 Desa Payungsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 108,25), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar